Ilie Năstase e Tom Okker hanno battuto in finale Antonio Muñoz e Manuel Orantes 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Pierre Barthes /  Rod Laver (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Tom Okker (Campioni)

 Bob Carmichael /  Frew McMillan (primo turno)
 Antonio Muñoz /  Manuel Orantes (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1973